

Toponymie

New York peut faire référence aux États-Unis à :
 l'État de New York, l'un des  ;
 La ville de New York, (en anglais : New York City ou City of New York), plus grande ville des États-Unis et située dans l'État susnommé ;
 New York, Floride ;
 New York, Indiana ;
 New York, Kentucky ;
 New York, Missouri ;
 New York, Nouveau-Mexique ;
 New York, Texas.

New York est le nom de trois villages en Angleterre :
 New York, Lincolnshire ;
 New York, North Yorkshire ;
 New York, Tyne and Wear.

Novhorodske, localité urbaine de l'oblast de Donetsk, appelée New York (en ukrainien Нью-Йорк, Niou-Ïork) jusqu'en 1951, et de nouveau depuis juillet 2021.

Cinéma 
 New York, film américain de George Fitzmaurice ;
 New York, film américain de Luther Reed ;
 New York N.Y., film documentaire français de Raymond Depardon ;
 New York 1997, film américain de John Carpenter ;
 New York, film indien avec John Abraham, Katrina Kaif & de Neil Nitin Mukesh.

Télévision 
 New York, police judiciaire, nom d'une série télévisée créée par Dick Wolf et dont il existe plusieurs séries dérivées :
 New York, unité spéciale ;
 New York, section criminelle ;
 New York, cour de justice.
New New York, ville fictive dans la série Futurama.

Littérature 
 New York un récit de voyage de Paul Morand.

Divers 
 , nom de plusieurs navires de la marine des États-Unis ;
 New York fut le nom de baptême de l'unique hydravion à flotteurs allemand Heinkel HE 12 ;
 New York Magazine, magazine américain ;
 New York, tableau de Francis Picabia peint en 1913 ;
 New York, figure de danse de cha-cha-cha et de rumba ;
 New York, N.Y., un album du compositeur de jazz George Russell ;
 New York, album de Lou Reed sorti en 1989.